

Села 
 Степанівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минуло — Бобринецький район)
 Степанівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада (в минуло — Устинівський район)